

Toponyme 

 Markland est le nom donné à une terre inconnue, découverte par Leif Erikson alors qu'il explorait l'Amérique du Nord.
 Markland est aussi le nom d'un village de Terre-Neuve.

Patronyme 

 Shanika Warren-Markland, actrice britannique.
 Ted Markland, acteur américain.
Patronyme anglais